Ю́рий Вита́льевич Калю́та () — советский и российский художник, действительный член Российской академии художеств, Заслуженный художник Российской Федерации, профессор кафедры живописи и композиции Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина.

Биография 
Родился 13 июня 1957 года в городе Кривой Рог Днепропетровской области.

В 1973—1977 годах учился в Одесском художественном училище имени М. Б. Грекова.

В 1989 году окончил живописный факультет Института имени Репина, мастерская монументальной живописи под руководством профессора А. А. Мыльникова. Дипломная работа — «Град Петра» (витраж для гостиницы «Санкт-Петербург»).

В 1989 году начал преподавательскую деятельность в Институте имени Репина.

С 1991 года — член Санкт-Петербургского Союза художников.

В 2009 году присвоено почётное звание Заслуженный художник Российской Федерации.

С 2017 года — действительный член Российской академии художеств.

Возглавляет персональную учебную мастерскую в Институте имени Репина.

Творчество 
Пишет пейзажи, натюрморты, жанровые картины, однако, творческая индивидуальность наиболее проявилась в созданной им серии портретов: «Стрижка в красной мастерской», «Автопортрет с женой (Арлекин и Пьеро)», «Серебряный портрет», «Семья», «Мадонна». Для работ характерны ясно читаемое композиционное построение и контрастное сочетание чёрного и красного цветов, что придаёт его живописи особую эмоциональность.

Награды 
 1-я премия на Пекинской международной арт-биеннале (2003);
 Золотая медаль Академии художеств РФ (2005);
 Заслуженный художник Российской Федерации (2009).

Примечания

Ссылки 
 Юрий Калюта окрасил Мраморный дворец в красно-чёрный цвет. НТВ.ру
 

Современные художники России
Члены Санкт-Петербургского Союза художников
Действительные члены РАХ
Преподаватели Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина